Die Fußball-Afrikameisterschaft der Frauen 1998 (, ) war die erste offizielle Austragung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Frauenfußball. Sie wurde von der Confédération Africaine de Football (CAF) organisiert und fand vom 17. bis zum 30. Oktober in Nigeria statt. Erstmals wurde ein Finalturnier in einem Gastgeberland ausgetragen. Spielorte waren Abeokuta und Kaduna. Wegen des Rückzuges von Mosambik nahmen letztlich aber nur sieben der acht qualifizierten Mannschaften teil.

Der Gastgeber Nigeria nutzte seinen Heimvorteil und wurde zum dritten Mal in Folge Afrikameister und qualifizierte sich zusammen mit Finalist Ghana für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 1999 in den Vereinigten Staaten.

Modus 
Die acht qualifizierten Mannschaften wurden auf zwei Vierergruppen aufgeteilt. Innerhalb der Vorrundengruppen spielt jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die Gruppensieger und der punktbeste Gruppenzweite erreichen das Halbfinale. Die Halbfinalsieger erreichen das Finale, die Halbfinalverlierer spielen um den dritten Platz.

Qualifikation 
In einer K.-o.-Runde mit Hin- und Rückspiel wurden die Endrundenteilnehmer ermittelt. Gastgeber und Titelverteidiger Nigeria war automatisch für die Endrunde qualifiziert.

|}

Spielorte

Vorrunde

Gruppe A 
Alle Spiele in Kaduna.

|}

|}

Gruppe B 
Alle Spiele in Abeokuta.

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 rsssf.com: Africa – Women's Championship 1998 (englisch)

1998
Afrikameisterschaft der Frauen 1998
Afrikameisterschaft der Frauen
Sportveranstaltung in Kaduna
Sport (Abeokuta)